

Localidades

Gazelle (Califórnia)

Outros
Aérospatiale Gazelle - um helicóptero leve para 5 pessoas de fabricação anglo-francesa, 
Nissan Gazelle

Desambiguação